Ornithocythere är ett släkte av kräftdjur. Ornithocythere ingår i familjen Entocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Ornithocythere